Il singolare maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1964 è stato vinto dallo svedese Jan-Erik Lundquist che ha battuto l’australiano Fred Stolle, per 1-6, 7-5, 6-3, 6-1.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1964